Дархан — топоним:

Казахстан 
 Дархан (до 2011 г. — Муратбаево) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Дархан (быв. Красино) — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Монголия 
 Дархан — третий по величине город Монголии и административный центр аймака Дархан-Уул.
 Дархан-Уул — аймак в Монголии
 Дархан (Хэнтий) — сомон аймака Хэнтий
 Дархан — посёлок, центр сомона Дархан аймака Хэнтий

Узбекистан 
 Дархан — небольшой канал в Ташкенте.